Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BBVA Open Internacional de Valencia 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 10 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. Juni 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Valencia